Per Distretto di Žambyl si possono intendere tre entità amministrative entrambe site in Kazakistan:
Distretto di Žambyl,  nella Regione di Almaty.
Distretto di Žambyl,  nella Regione del Kazakistan Settentrionale.
Distretto di Jambyl, nella Regione di Jambyl.